Stong est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1940), homme politique canadien en Ontario,
, patineuse artistique canadienne,
 (1899-1957), auteur et scénariste américain,
 (1936-2008), mathématicien américain.

Toponyme

Stöng, site archéologique et musée viking.

Stong, montagne du Kelantan.

Homonymie de patronyme